Panonija (ćir.: Панонија) je naselje u općini Bačka Topola u Sjevernobačkom okrugu u Vojvodini.

Stanovništvo
U naselju Panonija živi 798 stanovnika, od čega 649 punoljetana stanovnika s prosječnom starosti od 40,7 godina (39,2 kod muškaraca i 42,3 kod žena). U naselju ima 273 domaćinstva, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,92.

Prema popisu iz 1991. godine u naselju je živjelo 970 stanovnika.

Izvor

Vanjske poveznice
 Karte, položaj vremenska prognoza

Naselja u Vojvodini
Bačka
Općina Bačka Topola